iemand die een meisje het hof maakt
 een verloofde (informele taal)
 een jongeman
 een vrijgezel
 een man in het algemeen (informele taal)
 een sinterklaaspop die een man voorstelt
 een spinnenweb tegen het plafond (niet algemeen)